Fra Kristijan Montina (Sarajevo, župa Dobrinja, 12. svibnja 1981.), hrvatski katolički svećenik iz Bosne i Hercegovine, redovnik franjevac, definitor franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene

Životopis 
Rodio se u Sarajevu, u župi Dobrinji. U novicijat je stupio 17. srpnja 2000. u Kreševu. Prve zavjete položio je 8. srpnja 2001. u Gorici kod Livna. Svečane zavjete dao je 14. rujna 2005. u Dubravama. Za svećenika se zaredio 29. lipnja 2007. u Sarajevu. Definitor franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene.

Izvori 

Životopisi, Sarajevo
Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski katolički svećenici